Minkowice peut faire référence à :

Toponymie
En 
 Minkowice, un village de la voïvodie de Lublin
 Minkowice, un village de la voïvodie de Poméranie